Evgenija Rodina era la detentrice del titolo.

Kateryna Bondarenko ha battuto in finale Evgenija Rodina 7–6(3), 6–2.

Teste di serie

  Patricia Mayr (primo turno)
  Evgenija Rodina (finale)
  Andrea Hlaváčková (quarti di finale)
  Kateryna Bondarenko (campione)

 Zuzana Kučová (semifinali)
 Irena Pavlović (primo turno)
 Karolína Plíšková (quarti di finale)
 Mona Barthel (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Ritro Slovak Open 2010